Mother Superior (progrockband), een Engelse progrockband
 Mother Superior (bluesrockband), een Amerikaanse bluesrockband